PEX13 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 403 амінокислот, а молекулярна маса — 44 130.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки